Porta Gemina detta anche Porta Romana (Ascoli Piceno)
Porta Gemina (Pola)